Ophtalmic Compagnie, anciennement Laboratoire Ophtalmic, est une entreprise française spécialisée dans l’optique, fondée en 1986 par Charli Tamsot.

Basée à Villepinte, Ophtalmic Compagnie commercialise des verres correcteurs, lentilles de contact et solutions d’entretien.

Communication 

En 2015, la chanteuse Hélène Ségara a été choisie pour être l’égérie officielle d’Ophtalmic Compagnie pour la campagne TV promouvant les verres progressifs B-Fit et les lentilles journalières Ophtalmic HR 1 Day Progressive.

Ophtalmic Compagnie a fait une collaboration avec le rugbyman Fulgence Ouedraogo et la comédienne Frédérique Bel pour la campagne sur la gamme de verres solaires Flash et Xtractive Flash Miroir.

Identité visuelle

International 
L'année 2018 est marquée par l'entrée d'Ophtalmic Compagnie sur le marché belge.

Références 

Entreprise d'optique ayant son siège en France